Вилијам Орански се може односити на
 Вилијама I Оранског, оснивача модерне Холандије и династије Орање-Насау
 Вилијама III Оранског, холандског принца и краља Енглеске.